Ампір — стиль у європейській архітектурі (і мистецтві загалом) кінця 18 — початку 19 ст.
 «Ампір» — радянський художній фільм-трилер 1986 року, режисера Олександра Сокурова.
 Ампір — один з найстаріших кінотеатрів в місті Херсон (нині закритий).